Антонио Ваньоцци (, ) — это итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Стронконе. В период с 1993 по 1999 год им было обнаружено в общей сложности 47 астероидов. В 1993 году он стал первым астрономом-любителем Италии, обнаружившим астероид с помощью ПЗС-камеры. Помимо прочего, в последнее время, занимается систематическим поиском сверхновых звёзд, одним из результатов этой работы является открытие сверхновой звезды SN 1996ae.

В знак признания заслуг Антонио Ваньоцци одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов